Atlantic Conveyor ist der Name folgender Schiffe:

 Atlantic Conveyor (Schiff, 1970), Schiff der ACL G2-Serie
 Atlantic Conveyor (Schiff, 1985), Schiff der ACL G3-Serie